Лас Трес Ерманас има више значења:

 Лас Трес Ерманас (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Трес Ерманас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Трес Ерманас (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Трес Ерманас (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Трес Ерманас, Херман Луго (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику